Том Форсайт ( ) — шотландский футболист и футбольный тренер, игрок сборной Шотландии.

Карьера 
Возможно, наиболее известен его гол в финале Кубка Шотландии 1973 года против «Селтика» с шести дюймов; гол Форсайта до сих пор упоминается в шотландском футболе, когда игроки забивают с близкого расстояния. За свою карьеру в «Рейнджерс» Форсайт принял участие в 332 матчах во всех соревнованиях и выиграл три чемпионата лиги, четыре Кубка Шотландии и два Кубка лиги; эти успехи включали два внутренних триумфа, в 1975/76 и 1977/78 годов.

Форсайт 22 раза играл за сборную Шотландии, в том числе на чемпионате мира 1978 году. Он был капитаном сборной Шотландии один раз, против Швейцарии в 1976 году.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Мотеруэлл»
Игроки ФК «Рейнджерс»
Тренеры ФК «Данфермлин Атлетик»